Príncipe hace referencia a varios artículos:

Excelencia 
 Príncipe, persona que tiene las cualidades más excelentes entre las de su clase.

Geografía 
 El Príncipe, barrio perteneciente a la ciudad autónoma de Ceuta, España;
 Puerto Príncipe, capital de Haití;
 Isla de Príncipe, isla de Santo Tomé y Príncipe;
 Santo Tomé y Príncipe, país insular africano.

Literatura 
 El príncipe, tratado de teoría política escrito por Nicolás Maquiavelo en 1513
 Príncipe azul, personaje ficticio de los cuentos de hadas.

Música 
 El Príncipe (álbum de Cosculluela), del cantante puertorriqueño Cosculluela;
 El príncipe (álbum), del cantante mexicano José José;

Nobleza 
 Príncipe, título nobiliario normalmente asociado al heredero del monarca

Personas 
 Charles Aránguiz, futbolista chileno, apodado "El Príncipe"

Televisión 
 El Príncipe, serie de televisión española emitida entre 2014 y 2016 y producida por Mediaset España para Telecinco.

Cine 
 El príncipe, película chilena de 2019.

Véase también 
 Casita del Príncipe